Alfred Haberl (1921-2006) – politico austriaco
 Franz Xaver Haberl (1840-1910) – scrittore, musicologo e organista tedesco
 Raimund Haberl (1949) – canottiere austriaco
 Wolfgang Haberl (1960) – scrittore e docente tedesco

Variante "Háberl" 
 Aladár Háberl (1898-1990) – sciatore nordico ungherese